Carlos Calvo kan syfta på två fotbollsspelare:

* Carlos Calvo Beristain (född 1992), mexikansk fotbollsspelare
 Carlos Calvo Sobrado (född 1985), spansk fotbollsspelare